Міщишин Віктор Володимирович (* 1972) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Міщишин Віталій Анатолійович (1987—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.